Torcy-le-Petit ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Torcy-le-Petit (Aube)
 Torcy-le-Petit (Seine-Maritime)

siehe auch:

 Torcy-le-Grand